Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 15. и 16. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. одбранио је Давид Шторл из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 атлетичара из 18 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих бацача кугле 2013. пре првенства (10. августа 2013), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 20,65 метара (КВ), коју су испунила 4 такмичара, а осталих 8 се пласирало према постигнутом резултату (кв),.

Финале 
Финале је почело у 20:10 по локалном времену.

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном